John Passmore est un nom pouvant désigner:

 (19e siècle), homme politique américain en Pennsylvanie
 (1904-1984), artiste impressionniste australien
 (1914-2004), philosophe australien

Voir aussi

Passmore, John